Монастырево — название населённых пунктов в России:

 Монастырево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Монастырево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Монастырево — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Монастырево — деревня в Орджоникидзевском районе Хакасии.